Motociklistična Velika nagrada Avstralije 2007 je bila šestnajsta dirka motociklističnega prvenstva v sezoni 2007. Potekala je 14. oktobra 2007.

Razred MotoGP

Razred 250 cm³

Razred 125 cm³ 

Svetovno prvenstvo v motociklizmu sezona 2007
2007